Niemcy:
 Geroda – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Geroda – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla